Bernhard Studer henviser til blandt andre:

 Bernhard Studer (geolog) (1794–1887) – schweizisk geolog
 Bernhard Studer (kunstner) (1832–1868) – schweizisk landskabsmaler